

Patronyme 

 André Péry est un pasteur, écrivain, poète et traducteur vaudois.
 Nicole Péry est une professeur de lettres et femme politique socialiste française.
 Péry, est un sculpteur du , élève de François Joseph Bosio, et candidat au concours du Prix de Rome

Toponyme 
 Péry est une localité de la commune suisse de Péry-La Heutte, située dans l'arrondissement administratif du Jura bernois, dans le canton de Berne.

Homophone 
 Jacqueline Pery d'Alincourt, née Jacqueline de la Rochebrochard en 1919, et morte en 2009, est une résistante française.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme